Střelice puede hacer referencia a:

 Střelice, pueblo y municipio checo.
 Střelice (Pilsen Sur), pueblo y municipio checo.
 Střelice (Uničov), un barrio de la ciudad checa de Uničov. 
 Střelice (Znojmo), pueblo y municipio checo.